Флаг муниципального образования Восто́чное сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 сентября 2012 года решением Совета Восточного сельского поселения № 2 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района в зелёном, синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — включённое лазоревое узкое остриё, косвенно выходящее справа и сверху; и поверх всего — возникающее в левом нижнем углу золотое пламенеющее солнце».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Восточная, первоначально хутор Ладожский, основана в 1870 году. Своё наименование станица получила в память русско-японской войны проходившей на Дальнем Востоке в 1904—1905 годах, где и воевали казаки данной станицы.

Изображение восходящего золотого солнца аллегорически указывает на наименование поселения.

Солнце — символ света, тепла, жизненной силы, достатка.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности и плодородия.

Зелёный цвет символизирует жизнь, плодородие, здоровье, возрождение, природу и животноводство.

Изображение синего клина аллегорически указывает на реку Кирпили, которая берёт своё начало среди степей Восточного сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Примечания 

Флаги с изображением солнца